Duncan Malloy ;
 Francetta Malloy (1906–1978), actrice américaine ;
 Kurdy Malloy ;
 Marc Malloy ;
 Marti Malloy ;
 Matt Malloy.